Сорокино — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 14 км к западу от центра города Пскова и в 8 км к востоку от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района